Тюльпанный луг — название ряда памятников природы:
 Беляевский тюльпанный луг — в Волгоградской области.
 Курнаевский тюльпанный луг — в Волгоградской области.
 Новотихоновский тюльпанный луг — в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Тюльпанный луг — в Николаевском районе Волгоградской области.
 Тюльпанный луг — в Чернышковском районе Волгоградской области.